Francelho pode referir-se às seguintes espécies de aves:
Falco naumanniFalco tinnunculus

Desambiguação